Fridman:
 Dani Fridman – izraelski wioślarz
 Daniel Fridman – łotewski szachista
 Gal Fridman – izraelski żeglarz sportowy